Allessa steht für:
 Allessa (Sängerin) (* 1979), Künstlername von Elke Kaufmann, österreichische Schlagersängerin
 Allessa (Unternehmen), Chemieunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main-Fechenheim

Siehe auch:
 Alessa